Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego w Toruniu – jednostka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która powstaje przy Wydziale Sztuk Pięknych.

Lokalizacja 
Centrum znajdować się będzie w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Sienkiewicza 30/32, na terenie Wydziału Sztuk Pięknych.

Historia 
Budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego władze uczelni planowały już na początku XXI w. Wówczas m.in. powstał wstępny projekt jego siedziby przy ul. Sienkiewicza, jednak z braku funduszy planów nie zrealizowano. Do idei jego budowy wrócono w 2014 roku i rozpoczęto starania o wpis projektu do Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wpis umowżliwił Uniwersytetowi starania o uzyskanie dofinansowania unijnego na realizację Centrum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie podpisano 2017roku. 19 czerwca 2018 roku władze UMK i firma ERBUD podpisały umowę w sprawie przygotowania dokumentacji i budowy Centrum, a prace budowlane rozpoczęto w lutym 2019 roku. Budowa ukończona zostanie w marcu 2021 roku. Kolejny rok będzie trwało wyposażanie Centrum w najnowszą aparaturę. Otwarcie Centrum zaplanowano na marzec 2022 roku.  

Budynek będzie trzykondygnacyjny, a jego powierzchnia użytkowa sięgnie ponad 2 tys. metrów kwadratowych, zaś kubatura wyniesie 21 360 metrów sześciennych.

Laboratoria 
W Centrum będą funkcjonować następujące laboratoria: 
 Laboratorium Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych
 Laboratorium Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
 Pracownia fotograficzna
 Laboratorium Badań Fizyko-chemicznych i Nieniszczących
 Laboratorium Badań i Konserwacji Papieru i Skóry
 Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej
 Pracownia Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury

Nagrody i wyróżnienia 
 2019 - Wydział Sztuk Pięknych otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności, m.in. za budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego

Galeria

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 strona projektu na WSP UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika